Фалат () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фалат, Матей (род. 1993) — словацкий горнолыжник, участник зимних Олимпийских игр 2014 года.
 Фалат, Юлиан (1853—1929) — выдающийся польский художник-акварелист, представитель реализма и пейзажного импрессионизма.